Killing Me Softly kan avse:

 Killing Me Softly with His Song – en sång skriven av Charles Fox, med text av Norman Gimbel. Inspelningar av Lori Lieberman, Roberta Flack, Fugees med flera. 
 Killing Me Softly (film) – en film från 2002 i regi av Chen Kaige